Prince of Wales Island kan syfta på följande:
 Prince of Wales Island, Queensland, ö i Australien
 Prince of Wales Island, Nunavut, ö i Kanada